Никола́й Мефо́диевич Дёмин (род. 15 сентября 1931 года, Киев) — советский и украинский , доктор архитектуры, профессор. Заслуженный архитектор Украины (1997), Народный архитектор Украины (2011), вице-президент Украинской академии архитектуры, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины, иностранный член Российской академии архитектуры и строительных наук, член правления Национального союза архитекторов Украины, президент Союза урбанистов Украины. Лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры, Премии Совета Министров СССР. Почётный зарубежный член Российской академии художеств, профессор Международной академии архитектуры (София).

Биография 
Николай Дёмин родился 15 сентября 1931 года в Киеве в семье архитектора-реставратора Мефодия Михайловича Дёмина (1903—1988) и Нины Алексеевны Дёминой.

В 1956 году окончил Киевский инженерно-строительный институт (архитектурный факультет). С 1956 по 1957 работает архитектором в Челябинском отделении «Уралпромстройпроекта». Впоследствии, с 1957 по 1976 годы — архитектор в Институте градостроительства Академии архитектуры УССР. Одновременно учится в аспирантуре, которую оканчивает в 1961 году.

С 1976 года по 1986 год работал на должности начальника Управления Генерального плана «Киевпроекта». Через два года, в 1988 году (по 2002 год) становится директором Государственного научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ). В том же 1988 году его назначают заведующим кафедрой городского строительства в КИСИ.

С 1990 года является руководителем Творческой архитектурной мастерской «Н. Дёмин».

Семья 
 Сын — Владимир Николаевич Дёмин, архитектор.
 Внук — Станислав Владимирович Дёмин, архитектор.

Избранные проекты 
 Киев, жилой дом № 6-а (микрорайон Позняки, Киев);
 Киев, жилой дом, ул. Комбинатная, 25 (Киев);
 Киев, жилой дом, ул. Семьи Кульженков, 22 (Киев).

Градостроительство 
 Автор четырёх генеральных планов Киева за последние 40 лет.

Издательская деятельность 
 Председатель редколлегии сборника «Архитектурное наследство Украины» (Киев, 1994—2002, вып. 1—5)
 Председатель редколлегии сборника «Теория и история архитектуры и градостроительства» (Киев, 1995—2002, вып. 1—5)
 Главный редактор научно-технического издания «Современные проблемы архитектуры и градостроительства» (Киев, КИСИ)

Книги 
 Архітектура України у державних преміях: 1941—2007 / Н. М. Дёмин, Н. М. Кондель-Перминова, А. О. Пучков. — Киев, 2008.
 Дёмин Н. М. Управление развитием градостроительных систем. — К.: Будівельник, 1991. — 184 с.
 Дёмин Н. М., Солуха Б. В. Проблемы архитектурной экологии: Обзор. — М.: ВНИИТАГ, 1990. — 64 с.
 Лаврик Г. И., Дёмин Н. М. Методологические основы районной планировки. — М.: Стройиздат, 1975. — 98 с.
 Дьомін М. М., Сингаївська О. І. Містобудівні інформаційні системи: Містобудівний кадастр (Первинні елементи структури об’єктів містобудування та територіальноно планування). — Київ: Фенікс, 2015. — 216 с.

Статьи 
 Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. Вип. 20 / Ред.: М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 418 с.
 Применение строительной стали повышенной и высокой прочности для строительства и реконструкции жилья / В. И. Большаков, О. В. Разумова, Н. М. Демин // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — 2007. — № 11. — С. 4—20.
 Будівлі та споруди. Проблеми і принципи класифікації / М. Дьомін, О. Сингаївська // Містобудування та терит. планув. — 2007. — Вип. 27. — С. 105—110.
 Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 17 / Ред.: М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.. — К., 2007. — 364 с.
 Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 15 / Ред.: М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.. — К., 2006. — 353 с.
 Экономические аспекты реконструкции территории массовой застройки / Н. М. Демин, М. В. Бывалина // Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 23. — С. 59—67.
 Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 16 / Ред.: М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.. — К., 2006. — 372 с.
 Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 14 / Ред.: М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.. — К., 2005. — 284 с.
 Київ. Комплексна схема транспорту / М. Дьомін, Я. Левітан, Ю. Марков // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 4—10.
 Містобудівні та соціально-економічні питання реконструкції територій п’ятиповерхової великопанельної забудови / М. М. Дьомін, М. В. Биваліна // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 90—94.
 Загальна методика формування метрополісних територій в Україні / М. М. Дьомін, М. М. Габрель // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 102—113.
 Проблемы и перспективы модернизации районов массовой жилой застройки 60 — 70-х годов в крупных городах (на примере г. Киева) / Н. М. Демин, М. В. Бывалина // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 67—75.
 Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з вищою освітою по спеціальності «Міське будівництво і господарство» в Україні / М. М. Дьомін, О. Й. Кузьмич, В. В. Леонтович // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 18. — С. 66—78.
 Актуальні питання удосконалення нормативно-правової бази формування міського середовища / М. М. Дьомін, М. В. Омельяненко // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 81—88.
 Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 13 / Ред.: М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 190 с.
 Планировка и благоустройство жилых территорий: Моногр. / Л. В. Яременко; Ред.: Н. М. Демин; Нац. акад. изобраз. искусства и архитектуры, Издат. дом А. С. С.. — К., 2004. — 154 с.: рис., табл. — Библиогр.: 138 назв. — ISBN 966-8613-04-X.
 Екологічний стан водозбору озёр Мінське та Лугове в системі озёр Опечень Оболонського району м. Києва / М. М. Дьомін, В. С. Ніщук, О.І. Сінгаєвська, Б. В. Солуха, О.І. Грабовська, Н. О. Калита, П.І. Берова // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 89—95.
 Оцінка екологічного стану території в складі містобудівного кадастру / М. М. Дьомін, Б. В. Солуха // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вып. 11. — С. 44—48.
 Архітектурна школа КІБІ-КНУБА / Ред.: М. М. Дьомін. — К., 2000. — 316 с.
 Теорія та історія архітектури і містобудування: Зб. наук. пр. Вип. 4 / Ред.: М. М. Дьомін. — К., 1999. — 332 с.
 Містобудівна графіка / О.І. Сингаївська; Ред.: М. Дьомін; Держ. НДІ теорії та історії архіт. і містобудування. — К., 1998. — 176 с. — Бібліогр.: 115 назв. — ISBN 966-7452-01-8.
 N. Demin, Ye. Leshanskij. A new basis for realization of the new master plan. // Архитектура СССР. — 1982. — № 6.
 Н. Дёмин, Г. Лаврик, Л. Падалко. Экономика сети сельских школ // Строительство и архитектура. — 1971. — № 4.

Рецензирование
 Юнаков О. Архитектор Иосиф Каракис. — Нью-Йорк: Алмаз, 2016. — 544 с. — ISBN 978-1-68082-000-3.

Награды и отличия 
 1989 — Премия Совета Министров СССР;
 1997 — Государственной премии Украины в области архитектуры;
 2001 — «Знак почёта» Киевского городского головы;
 1997 — Заслуженный архитектор Украины;
 2002 — Орден «За заслуги» III степени;
 2011 — Народный архитектор Украины.

Примечания

Ссылки 
 Дёмин Николай Мефодиевич
 15 сентября 1931 года в Киеве родился Николай Мефодиевич Дёмин
 Николай Дёмин: «Новым поколениям нужен новый город…»
 Дёмин Николай Мефодиевич

Градостроители СССР
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры